En Pologne, Marcinków peut faire référence à :

 Marcinków, un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Marcinków, un village de la voïvodie de Łódź,
 Marcinków, un village de la voïvodie de Sainte-Croix,
 Marcinków, un village de la voïvodie de Silésie.